Hermesianax de Colofó (poeta), poeta elegíac grec
 Hermesianax de Xipre, historiador grec
 Hermesianax de Colofó (atleta), atleta grec